Таку́ма Нисиму́ра (; ) — японский футболист, нападающий клуба «Иокогама Ф. Маринос».

Биография 
Родился в Нагое. Начал карьеру в клубе «Вегалта Сэндай». В 2015 году играл за сборную молодых игроков Джей-лиги, выступавшую в третьем дивизионе Японии. 31 августа 2018 года подписал четырёхлетний контракт с российским клубом ЦСКА (Москва). Дебютировал за команду в РПЛ в матче против московского «Спартака» (1:1), заменив во втором тайме Яку Бийола.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Велагта Сэндай» 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Вегалта Сэндай»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Портимоненсе»